Manuel Muñoz (1730–1799) katona, Spanyol Texas kormányzója
 Manuel Muñoz (1928–2022) válogatott chilei labdarúgó, edző
 Manuel Muñoz (1972–) amerikai író
 Manuel Muñoz (1980–) spanyol kajakozó